Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Trenchant.

 , un destroyer de  lancé en 1916 et vendu pour démolition en 1928 ;
 , un sous-marin de  lancé en 1942 vendu pour démolition en 1963 ; 
 , un sous-marin de  lancé en 1986 et désarmé en 2021.

Trenchant